Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W 1955 r. został powołany Wydział Melioracji Wodnych, w którego strukturze utworzono w 1960 r. Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych.

W 1992 r. przekształcono je w Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji o trzech kierunkach studiów:

Jednostki organizacyjne 
Na Wydziale funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 
 Katedra Budownictwa Wiejskiego 
 Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza 
 Katedra Geodezji 
 Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 
 Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu 
 Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej 
 Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki 
 Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 
 Katedra Zastosowań Matematyki
 oraz działa:
 Laboratorium Hydrotechniczne
 Koła Naukowe

Kierunki i specjalności

Inżynieria Środowiska

Geodezja i Kartografia

Inżynieria i Gospodarka Wodna

Gospodarka Przestrzenna

Architektura Krajobrazu

Władze wydziału

Obecne 
 Dziekan.
 Prof dr hab. inż. Krzysztof Gawroński (2016-2020)
 Prodziekani.
 dr hab. inż. Andrzej Kwinta – Prodziekan ds. Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna
dr hab. inż. Andrzej Bogdał – Prodziekan ds. Kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu

Byli dziekani 

 Prof. dr inż. Franciszek Hendzel (1955-1958)
Prof. dr hab. inż. Marian Czerwiński (1958-1963)
Dr hab. inż. Piotr Prochal (1963-1966, 1966-1969)
Doc. dr inż. Bolesław Król (1969-1972)
Prof. dr hab. inż. Piotr Prochal (1972-1975)
Prof. dr hab. inż. Władysław Bala (1975-1977)
Doc. dr hab. inż. Hanna Gładki (1977-1981)
Doc. dr hab. inż. Nikodem Nowakowski (1981-1984)
Prof. dr hab. inż. Stanisław Polak  (1984-1987)
Prof. dr hab. inż. Piotr Prochal (1987-1990)
Prof. dr hab. inż. Nikodem Nowakowski (1990-1993)
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Rajda (1993-1996, 1996-1999)
Prof. dr hab. inż Zenon Pijanowski (1999-2002, 2002-2005)
Prof. dr. hab. inż. Jan Pawełek (2005-2008, 2008-2012)
Prof. dr. hab. inż. Krzysztof Ostrowski (2012-2016)

Zobacz też 
 Uczelnie rolnicze w Polsce.

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.
 .

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydziały geodezji